Tampone igienico – strumento assorbente durante il ciclo mestruale
 Tampone vaginale – esame con prelievo delle secrezioni vaginali